La Perche est un nom propre français, un toponyme qui peut faire référence à :

Toponyme 

 La Perche, commune française du département du Cher en région Centre-Val de Loire ;
 Saint-Yrieix-la-Perche, commune française située dans le département de la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Sivry-la-Perche, commune française située dans le département de la Meuse en région Grand Est ;
 , deux cols en France : 
 Col de la Perche, dans le département des Pyrénées-Orientales ;
 Col de la Perche, dans le département de la Savoie.

Hydronyme 
 Rivière à la Perche, cours d’eau du Canada coulant dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région du Nord-du-Québec, province du Québec.

Architecture 
 Canal de Haute Perche, canal de la ville de Pornic, situé dans le département de la Loire-Atlantique en région des Pays de la Loire.